Il doppio  del Lambertz Open by STAWAG 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Rohan Bopanna e Aisam-ul-Haq Qureshi erano i detentori del titolo, ma quest'anno hanno partecipato al BNP Paribas Masters 2010.

Ruben Bemelmans e Igor Sijsling hanno battuto in finale Jamie Delgado e Jonathan Marray 6–4, 3–6, [11–9].

Teste di serie

  Scott Lipsky /  Rajeev Ram (quarti di finale)
  Dustin Brown /  Rogier Wassen (quarti di finale)

  Johan Brunström /  Dominic Inglot (semifinali, retired)
  James Cerretani /  David Škoch (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Lambertz Open by STAWAG 2010